Шаника Рикеттс (; ) — ямайская легкоатлетка. Специализируется на тройном прыжке. Призёр чемпионатов мира в тройном прыжке (2019, 2022), призёр Панамериканских игр 2019 года.

Карьера 
На летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро заняла итоговое 14-е место с результатом 14,02 метра. 

В Лондоне на чемпионате мира в 2017 году заняла итоговое восьмое место, прыгнув на 14,13 метра. 

В 2019 году на панамериканских играх в Лиме стала второй в секторе тройного прыжка, прыгнув на 14,77 метра и уступив первую строчку венесуэльской спортсменке Юлимар Рохас. 

На предолимпийском чемпионате мира, который состоялся в Дохе, ямайская атлетка выполнила свой лучший прыжок на 14,92 метра, однако вновь уступила первую строчку и звание чемпионки мира венесуэльской спортсменке Юлимар Рохас.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Игр Содружества 2018 года

Прыгуны тройным Ямайки
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике